Kaina steht für:

 Kaina (Rotthalmünster), ein Ortsteil des Markts Rotthalmünster im niederbayerischen Landkreis Passau
 Kaina (Vamos), ein Dorf des Gemeindebezirks Vamos (Apokoronas) im Westen Kretas

Kaina ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Kaina (* 1950), deutscher Biologe und Toxikologe
 Viktoria Kaina (* 1969), deutsche Politikwissenschaftlerin